Pressy-sous-Dondin
Pressy (Pas-de-Calais)

Desambiguações de topônimos